Mohrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mohrmann (1897–1987), deutscher Diplomat
 Auguste Mohrmann (1891–1967), deutsche Kinderpädagogin
 Christine Mohrmann (1903–1988), niederländische Altphilologin
 Karl Mohrmann (1857–1927), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Marco Mohrmann (* 1973), deutscher Politiker, MdL (CDU)
 Otto Mohrmann (1901–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Ruth Mohrmann (1945–2015), deutsche Ethnologin
 Ute Mohrmann (* 1938), deutsche Ethnologin, Hochschullehrerin für Ethnographie
 Wilhelm Mohrmann (1815–1891), deutscher Richter und Politiker, MdL Hessen

Siehe auch:
 Möhrmann
 Mormann
 Moormann